geil steht für:

 geil in der Sexualität, siehe Geilheit
 geil bei Pflanzen, siehe Vergeilung

Geil steht für:
 Geil (Munkbrarup), Ortsteil der Gemeinde Munkbrarup, Schleswig-Holstein
 Geil, Single des britischen Popduos Bruce & Bongo aus dem Jahr 1986

GeIL steht für:
 Golden Emperor International Ltd., 1993 gegründeter RAM-Hersteller aus Taiwan

Geil ist der Familienname folgender Personen:
 Djóni í Geil  (1849–1912; eigentlich Djóni Isaksen oder Dione Isaksen), färöischer Politiker und Maler
 Franz Josef Geil (1907–1948), deutscher Politiker (CDU)
 Joachim Geil (* 1970), deutscher Schriftsteller
 Rudi Geil (1937–2006), deutscher Pädagoge und Politiker (CDU)
 Rudolf Geil (1899–1962), deutscher Architekt und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Gail (Begriffsklärung)
 Gayl (Begriffsklärung)
 Gejl (Begriffsklärung)